Bottoms Up () — третий студийный альбом американского рэпера Оби Трайса, вышедший 3 апреля 2012 года на его собственном лейбле Black Market Entertainment.

История выпуска 
Изначально выпуск альбома планировался на лейблах Shady Records и Interscope Records летом 2008 года, однако в июне этого же года Оби Трайс расторг с ними контракт. В октябре 2009 года было подтверждено, что третий альбом выйдет на собственном лейбле Трайса Black Market Ent.: первоначальной датой выхода считалось 25 октября 2011 года, однако позже было принято решение выпустить его 3 апреля 2012 года.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2012 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Оби Трайса